Utö (von schwed. ut „außen“ und ö „Insel“) ist der Name mehrerer Inseln in Schweden und Finnland:

Utö (Finnland), eine Insel 90 km vor der Südwestküste Finnlands
Utö (Schweden), eine Insel im südlichen Stockholmer Schärenhof

Siehe auch

 Utøya, eine Insel bei Oslo, Norwegen